Произво́дная (-ый, -ое) — производящая, образующая другую более сложную составную величину   категории.

Математика 
Произво́дная — функция, являющаяся результатом применения той или иной операции дифференцирования к исходной функции. Физический смысл производной — скорость изменения величины или процесса. Разновидности:
 Производная функции
 Производная (математика)
 Частная производная
 Производная по направлению
 
 Производное множество — совокупность всех предельных точек этого множества.

Нематематические понятия 
 Производный финансовый инструмент
 Производное произведение
 Производное слово
 Производный класс

См. также 
 Дифференциал

Примечания